Marais [maré] (fr. močál) může znamenat:

 Le Marais – název čtvrti v Paříži
 Marais (politika) – označení skupiny poslanců v Národním shromáždění během Velké francouzské revoluce

příjmení osob
 Eugène Marais (1871–1936) – jihoafrický právník, biolog a spisovatel
 Jean Marais (1913–1998) – francouzský herec
 Josef Marais (1905-1978) – jihoafrický zpěvák
 Marin Marais (1656–1728) – francouzský hudebník, hráč na violu da gamba a hudební skladatel barokního období
 Roland Marais (1685–1750) – francouzský skladatel

křestní jméno
 Marais Viljoen (1915–2007) – jihoafrický politik